Le terme de cul-de-sac signifie « voie sans issue », il est employé, au propre et au figuré, dans les domaines suivants :

Voirie 
 Cul-de-sac : voie sans issue.

Ferroviaire 
 Cul-de-sac : gare terminus nécessitant un rebroussement.

Maritime 

 Cul-de-sac marin : baie peu profonde.

Roman 
 Cul-de-sac : livre de Douglas Kennedy.

Cinéma 
 Cul-de-sac : film de Roman Polanski.

Musique

Album 
 Cul-de-sac : album du chanteur Eric Kaz, publié en 1974.

Chanson 
 Cul-de-sac, chanson du groupe Genesis, sur l'album Duke.

Bande dessinée 
 Cul de sac : bande dessinée de Richard Thompson.

Toponymes 

 Culdesac : Commune de l'État de l'Idaho aux États-Unis.
 Cul-de-Sac : commune de Saint-Martin (Antilles françaises).
 Cul-de-Sac : commune de Saint-Martin (Royaume des Pays-Bas).
 Grand Cul-de-sac marin : baie de la Guadeloupe.
 Petit Cul-de-sac marin : baie de la Guadeloupe.
 Plaine du Cul-de-Sac : région centrale d'Haïti.

Divers 
 Cul-de-Sac : résidence de Bilbon Sacquet, personnage des romans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux de l'écrivain britannique .
 Cul-de-sac de Douglas, en anatomie : repli du péritoine entre le vagin et le rectum.

Homonymie de titre